Louis Rutten kan zijn:

 Louis Hubert Rutten (1809-1891), priester en stichter van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (1840), een katholieke congregatie
 Louis Rutten (geoloog) (1884-1946), geoloog en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht